Trepczynski oder Trepczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Trepczynski (* 1976), polnischer Cartoonist
 Stanisław Trepczyński (1924–2002), polnischer Politiker und Diplomat